Сенченко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Сенченко, Андрей Виленович (род. 1959) — украинский политик и предприниматель.
 Сенченко, Владимир Петрович (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Сенченко, Вячеслав Владимирович (род. 1977) — украинский боксёр.
 Сенченко, Григорий Иванович (1917—2006) — учёный-селекционер, лауреат Государственной премии СССР.
 Сенченко, Иван Ефимович (1901—1975) — украинский писатель.
 Сенченко, Леонид Кузьмич (1936—2019) — советский и российский театральный актер, артист Театра имени Моссовета, заслуженный артист Российской Федерации (2006).
 Сенченко, Николай Иванович (род. 1945) — советский учёный в области вычислительной техники, доктор технических наук, профессор.
 Сенченко, Пётр Романович (1913—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Сенченко, Татьяна Васильевна (род. 1952) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Сенченко, Фёдор Иванович (1921—1944) — Герой Советского Союза.